Eric Stoltz (1961) – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Gerhard Stoltz (1948) – illustratore norvegese
 Gösta Stoltz (1904-1963) – scacchista svedese
 Marion Stoltz (1990) – schermitrice francese
 Roland Stoltz (1954) – hockeista su ghiaccio svedese 
 Roland Stoltz (1931-2001) – hockeista su ghiaccio svedese
 Rosina Stoltz (1815-1903) – compositrice e cantante francese
 Thomas Stoltz Harvey (1912-2007) – patologo statunitense